Lautz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Johann Ernst Lautz (1749–1833), nassauisch-usinger Amtmann in Usingen und Geheimer Regierungsrat
 Ernst Lautz (1887–1979), deutscher Jurist und Kriegsverbrecher
 Heinrich Lautz, deutscher Fotograf (Siehe :c:Category:Heinrich Lautz)
 Jakob Lautz (1834–1912), hessischer Politiker
 Julius von Lautz (1903–1980), deutscher Politiker
 Ludwig Lautz (1830–1884), deutscher Bankier und Politiker